Брэ́йди Кларк (; ) — американский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (, ), бронза (2005, 2006, ).
 : бронза (1998, 1999).
 : золото (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, , , ), серебро (2004), бронза (2001, ).
 : золото (2009, 2011, ), бронза (2008).

 Кёрлинг-команда года в США (): 2009, 2012.
 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2013.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат. Жена Кристин Кларк () — также кёрлингистка, совместно с Брэйди выиграла чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар в 2009, 2011 и 2012, после чего они выступали как смешанная парная сборная США по кёрлингу на чемпионатах мира по кёрлингу среди смешанных пар в те же годы. Также они в одной команде неоднократно выигрывали или становились призёрами чемпионатов США по кёрлингу среди смешанных команд, выступали на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд 2015. У них один ребёнок — сын Шон ().

Брэйди Кларк работает старшим бизнес-аналитиком в страховой компании Liberty Mutual.

Начал заниматься кёрлингом в 1989.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу